Белэксимгарант — Белорусское Республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования. Один из крупнейших страховщиков Республики Беларусь, предлагающий порядка 60 видов страховых услуг, которые покрывают самые разнообразные риски в сфере имущественного и личного страхования, страхования ответственности.

Стратегическая цель компании — развитие и укрепление экспортного потенциала Республики Беларусь посредством эффективного функционирования национальной системы стимулирования экспорта.

Центральный офис расположен по адресу: 220036, Минск, ул. Карла Либкнехта, 66-184.

История 
2001 год — создание. Способ — путём передачи Белорусской организации по страхованию рисков, связанных с внешнеэкономической деятельностью (Белгосвнешстрах) — дочерней Белгосстраха — в ведение Совета Министров Республики Беларусь (постановление Совета Министров Республики Беларусь 23.05.2001 года № 752 «О некоторых вопросах совершенствования страхования во внешнеэкономической деятельности»).

2007 год — подписание с экспортным гарантийный фондом Ирана меморандума о взаимопонимании

2007 год — получение международного рейтинга финансовой устойчивости «В» в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings, прогноз по рейтингу «Стабильный».

2008 год — по версии журнала «Страхование в Беларуси» признан «Страховщиком года».

2009 год — Белэксимгарант принял участие в формировании уставного фонда национального лизингового оператора ОАО «Промагролизинг»

В Минске на базе Белэксимгаранта прошла встреча Пражского клуба Бернского союза

2010 год — Белэксимгарант получил международный рейтинг финансовой устойчивости «В» в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings, прогноз по рейтингу «Стабильный»

Уставный фонд страховой организации увеличен до 435,7 млрд. руб.

2011 год — Белэксимгарант отметил 10-летний юбилей

Белэксимгарант оказал организационную поддержку визита официальной делегации компаний-членов Бернского союза, заинтересованных в предоставлении страхового покрытия по внешнеторговым сделкам с резидентами Республики Беларусь и инвестиционной деятельности

Решением Совета БелТПП генеральный директор Белэксимгаранта включен в Президиум БелТПП

2012 год — В рамках заседания Совета Министров Союзного государства России и Беларуси Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР и Белэксимгарант подписали Генеральное соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности

Белэксимгарант и ЭКСАР подписали Договор о факультативном перестраховании

В страховом портфеле Белэксимгаранта появился новый продукт — добровольное страхование международного факторинга

2013 год — Fitch Raitings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости Белэксимгаранта на уровне «В-». Прогноз по рейтингу — «Стабильный»

Белэксимгарант вошел в ТОП 15 рейтинга Пражского клуба Бернского союза за 2012 год и занял 13-е место по объемам ответственности по заключенным договорам страхования экспортных рисков

Белэксимгарант — Официальный партнер белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» в рамках ралли-рейда «Дакар-2013»

Белэксимгарант — Официальный спонсор Национального олимпийского комитета Республики Беларусь

Между работниками Белэксимгаранта, чьи интересы представляет первичная профсоюзная организация, и администрацией Белэксимгаранта подписан новый коллективный договор

2014 год — Белорусские страховые компании «Белэксимгарант» и «Белгосстрах» и израильская компания «Goral Assistance Ltd.» подписали Меморандум о сотрудничестве с целью реализации совместного проекта по созданию совместной медицинской ассистирующей компании в Республике Беларусь

Сотрудники Белэксимгаранта прошли обучение в экспортном кредитном агентстве Италии SACE

Fitch Raitings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости Белэксимгаранта на уровне «В-». Прогноз по рейтингу — «Стабильный»

Прошла I Республиканская спартакиада Белэксимгарант

Белэксимгарант и экспортное страховое агентств Испании CESCE подписали Меморандум о взаимопонимании

В страховом портфеле Белэксимгаранта появилось два новых продукта — страхование расходов, возникших вследствие отмены поездки за границу или досрочного возвращения из нее и страхование гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов

Белэксимгарант принял участие в весенней сессии Пражского клуба, которая прошла на базе экспортного страхового агентства Словении SID Banka

Белэксимгарант вошел в ТОП 5 рейтинга Пражского клуба Бернского союза за 2013 год и занял 5-е место по объему предоставленного страхового покрытия по средне- и долгосрочным сделкам

Белэксимгарант — Официальный партнер инвестиционных форумов в Нью-Йорке и Лондоне

Белэксимгарант и экспортное кредитное агентство Франции COFACE подписали Меморандум о взаимопонимании

Деятельность 
 Страхование кратко-, средне- и долгосрочных экспортных контрактов от политических или коммерческих рисков
 Добровольное страхование
 Обязательное страхование
 Перестрахование

Подразделения 
 Филиал «Белэксимгарант — Брест»
 Филиал «Белэксимгарант — Витебск»
 Филиал «Белэксимгарант — Гомель»
 Филиал «Белэксимгарант — Гродно»
 Филиал «Белэксимгарант — Минск»
 Филиал «Белэксимгарант — Минская область»
 Филиал «Белэксимгарант — Могилев»

Примечания

Ссылки 
 «Белэксимгарант» защитит льготные экспортные кредиты в российских рублях
 Страхование внешнеторговых контрактов//«Строительство и недвижимость»
 Адреса

Организации Белоруссии